Жилищный иск — это институт гражданского и жилищного права; требование в суд с целью обязать ответчика исполнить его обязательства, связанные с жилищными вопросами.

В качестве ответчиков могут выступать управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, ресурсные компании, организации застройщиков и др.

Истцами являются отдельные лица и коллективы, объединенные местом жительства, однородными жилищными проблемами и проч.

Предмет жилищного иска включает:

1) требования истцов (признать какое-либо право или законный интерес, возместить вред);

2) основание иска — решение, составленный документ, действие или бездействие ответчика, ставшее причиной для подачи данного иска (нарушение договора, нанесение ущерба).

Подача жилищного иска в суд может преследовать такие цели:

1) оспорить акт или действие управляющей компании либо товарищества собственников жилья;

2) истребовать компенсацию за произведенный своими силами ремонт;

3) побудить повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

4) истребовать уменьшить начисленную плату за коммунальные услуги или убрать ее за период, когда услуга не предоставлялась (например, в случае с внеплановым отключением горячей воды, когда срок такого отключения превысил установленные технические нормы и требования).

Ссылки 
 Беспалов Ю. Ф. Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и судебной практике: научно-практическое пособие. М., 2018.
 Иск // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907.
 Особенности и преимущества коллективных жилищных исков: простыми словами.

Гражданское право
Жилищное право
Гражданское процессуальное право
Иски